Roland Damski, Oliwier i inni (zm. 778) – zwany świętym
 Roland z  Hasnon (zm. 1069) – opat z Hasnon
 Roland z Chézery (zm. ok. 1200) – opat w Chézery

Zobacz też:
 Błogosławiony Roland

 Źródła
 Roland na DEON.pl (SJ i Wydawnictwo WAM)